Avmaskning kan syfta på:

Avmaskning (textil) – handarbetesterm inom textil
Avmaskning (medicin) – medicinsk och veterinärmedicinsk term